Die Konfessionsverteilung der Einwohner der Stadt Mainz spiegelt die Entwicklung der Stadt im religiösen Aspekt wider. Aber auch die historische Entwicklung ist an ihr gut ablesbar.

Kurze Historie 
Die Stadt Mainz war von dem Ursprung des christlichen Lebens in ihr, der schon auf das 2. Jahrhundert datiert werden kann, katholisch geprägt. Seit 340 ist Mainz als Bischofssitz nachgewiesen, 780/782 wurde sie Sitz eines Erzbischofs. Eine jüdische Gemeinde gibt es in der Stadt spätestens seit der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Die im 16. Jahrhundert umgreifende Reformation konnte zunächst kaum in Mainz Fuß fassen, evangelische Bewohner gab es nur kurzfristig während der Einfälle während des Schmalkaldischen Kriegs und des Dreißigjährigen Kriegs. Erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich die Lage; seitdem hat der Protestantismus zugenommen, zunächst in Gestalt der evangelischen Landeskirche, später dann auch in der Form verschiedener Freikirchen. Auch weitere Religionsgemeinschaften sind hinzugekommen; insbesondere ist in diesem Zusammenhang auf den Islam in seinen verschiedenen Ausprägungen hinzuweisen, der seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark an Gewicht gewonnen hat.

Näheres ist zu erfahren unter Religionsgeschichte im Hauptartikel über die Stadt.

Statistik seit 1800

Diagramm 1800–2012

Konfessionsstatistik 

k. A. = keine Angaben in Quelle vorhanden, Zahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde in der Kategorie keine / ohne Angabe / Sonstige enthalten (vgl. hierzu unten).

Daten zu den Gemeinden, deren Mitglieder unter ohne Angabe bzw. Sonstige geführt werden 
Folgende Mitgliederzahlen können darüber hinaus für folgende Gemeinden genannt werden:

 Bahá'í
 o. J.: Seit den Siebziger Jahren wohnen Bahá’í in Mainz. Heute hat die Gemeinde in Mainz Mitglieder aus 12 Nationen, etwa 50 Personen, vom Kleinkind- bis zum Rentenalter sind alle Generationen vertreten.
 enChristo
 o. J.: ca. 200 Gottesdienstbesucher, zuzüglich 60 Kinder
 Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten)
 1886: 22
 1893: 28
 1921: 39
 1944 kam die Gemeindearbeit in Mainz zum Erliegen und wurde erst 1951 wiederaufgenommen.
 1967: 189
 2009: 188
 2011: 191
 2016: 244
 Freie evangelische Gemeinde
 o. J.: ca. 170
 Islam
 2002: ca. 15.000 in 15 Moscheevereinen
 2018: Es sollen ca. 2758 Muslime zu den Freitagsgebeten in 11 Moscheen kommen.
 Jüdische Gemeinde (Zu Daten von 1800 – 1997 vgl. oben)
 vor 1096 und vor 1349: jeweils über 1.000
 Im 15. Jahrhundert kam es mehrfach zur Vertreibungen (1438, 1462, 1471 und schließlich 1483).
 1410 gab es etwa 20 jüdische Haushalte, 1432 14.
 1460: etwa 110 bis 120
 2005: ca. 1000
 2012: 1027
 Neuapostolische Kirche:
 1897, Januar: 39
 1897, März: über 100
 1939: 226
 1956: 234
 1966: 407
 2018: rund 500 Für die Gemeinde im zu Wiesbaden gehörenden Stadtteil Mainz-Kostheim werden etwa 70 Mitglieder genannt, die die Gottesdienste am Sonntagvormittag und Mittwochabend besuchen

Weitere Gemeinden 
Zu den folgenden Gemeinden und Gemeinschaften sind keine Mitgliederzahlen bekannt:

 Buddhistisches Zentrum Mainz
 Christengemeinschaft: Die Gemeinde existierte spätestens seit 1938. Die kleine Gemeinde ist im März 2016 aufgelöst worden.
 Freie Baptistengemeinde Mainz, gegründet 2020.
 Freireligiöse Gemeinde Mainz (seit 1847)
 Jehovas Zeugen (Sechs Versammlungen, davon zwei nicht-deutschsprachige)

Siehe auch 
 Einwohnerentwicklung von Mainz

Quelle 
 Mainz – Die Geschichte der Stadt; Hrsg.: Franz Dumont, Ferdinand Scherf, Friedrich Schütz; 2. Aufl.; Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1999

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Religion (Mainz)
Statistik (Deutschland)